«Влюблённые» () — фильм 2012 года режиссёра Гленио Бондера по мотивам одноимённого романа Альбера Коэна, изданного в 1968 году. Главные роли исполняют Джонатан Рис-Майерс и Наталья Водянова.

Сюжет 
1936—1937 год. Солаль (Джонатан Рис-Майерс), красавец родом с острова Кефалония, богатый и высокопоставленный чиновник в Лиге Наций, влюбляется в замужнюю женщину Ариану (Наталья Водянова) и соблазняет её. Солаль отправляет мужа Арианы, своего подчинённого, в командировку, и покупает ей дом в Италии. Ариана забывает о муже и влюбленные отдаются чувствам. Бурная страсть, отягчённая психологической неуравновешенностью Солаля, его садистскими наклонностями, губит пару. События происходят на фоне предвоенной Европы, когда постепенно набирает силу фашизм.

В ролях

Критика 
Фильм получил преимущественно низкие оценки кинокритиков, которые отмечали невыразительную игру Водяновой и слабую режиссуру картины.

Примечания

Ссылки 

Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы Швейцарии 2012 года
Фильмы-мелодрамы Люксембурга
Фильмы-мелодрамы Германии
Фильмы-мелодрамы Швейцарии
Фильмы-мелодрамы Бельгии
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы на английском языке
Фильмы Бельгии 2012 года
Фильмы Франции 2012 года
Фильмы Великобритании 2012 года